Tom Waes, Vlaamse televisiepresentator en acteur
 Waes (toponiem), nevelsluier, laagje van damp of fijne druppels